Diek ist der Familienname folgender Personen:

 Moritz von Dycke (eig. Moritz Carl Ulrich Diek; 1737–1822), schwedischer General und Gutsbesitzer
 Wilhelm Diek (1846–1926), katholischer Missionspriester

DIEK ist eine Abkürzung für:

 DorfInnenEntwicklungsKonzept, ein Verfahren zur Bürgerbeteiligung in der ländlichen Entwicklung

Siehe auch:
 Dieck
 Dijk
 Dik
 Dyk
 Tieck